Ренне, Константин Константинович
 Ренне, Елизавета Павловна — российский искусствовед, хранитель британской живописи в Государственном Эрмитаже.

См. также 
 Рённе (значения)